«POWER FM» (ранее — «Любимое радио» и «Шарманка») — украинская коммерческая музыкально информационная радиостанция. Формат радиостанции: TOP40 — современное хитовое радио с преобладанием хитов в стиле поп.".

История 
Радиостанция впервые вышла в эфир 22 апреля 2002-го года под названием «POWER FM». Так «Шарманка» вещает с 24 июля 2004-го года. Первоначально вещание распространялось на территории Восточной и Центральной Украины, на Западной Украине «Шарманка» вещала только в одном городе — Ивано-Франковске. В Интернете радиостанцию можно слушать с июня 2005-го года.

21 июля 2006 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины и радиостанция «Шарманка» подписали Меморандум о сотрудничестве и принципах взаимодействия, целью которого являлось доведение «квоты украинской музыки в эфире до 50 %».

В 2007 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины высказал претензии к радиостанции «Шарманка» в связи с невыполнением закона о 50-процентной квоте украинского музыкального продукта в эфире.

В 2008 году информационное агентство УНИАН обратилось в Комиссию по журналистской этике Национального союза журналистов Украины относительно обнаруженных Службой мониторинга УНИАН фактов несанкционированного использования их новостной информации радиостанцией «Шарманка».

В 2009 году Business Radio Group приобрела Radio 4U у польской группы RMF и, переоформив лицензию, стала передавать на их частотах на территории Западной Украины радио «Шарманка». После смены собственника у бывших работников Radio 4U произошел конфликт с новым руководством радиостанции из-за ликвидации эфирной студии на Западной Украине и предложением переезда сотрудников в головной офис в Киев, результатом конфликта стало массовое увольнение сотрудников радиостанции.

В 2011 году радио «Шарманка» выступило генеральным радио-партнером украинской общенациональной программы «Человек года».

С 10 июля 2017 года радиостанция Любимое Радио сменила название на первоначальное POWER FM, но уже не в рок-формате.

Города вещания 
 Киев — 104,0 FM
 Бердичев — 103,0 FM
 Бердянск — 102,1 FM
 Березань — 96,6 FM
 Винница — 91,3 FM
 Геническ — 104,4 FM
 Днепр — 104,0 FM
 Запорожье — 105,1 FM
 Ивано-Франковск — 103,0 FM
 Кременчуг — 107,0 FM
 Кривой Рог — 103,6 FM
 Мелитополь — 91,0 FM
 Одесса — 90,6 FM
 Полтава — 102,7 FM
 Сумы — 87,7 FM
 Харьков — 105,7 FM
 Чернигов — 101,8 FM

Вещание свёрнуто 
 Луганск — 100,4 FM заменено на Radio ROKS, сейчас частота закрыта
 Тернополь — 106,1 FM заменено на Мелодия FM
 Львов — 91,1 FM заменено на Русское радио Украина, потом на 
 Херсон — 103,1 FM заменено на DJ FM
Черкассы — 107,1 FM заменено на DJ FM

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Радио Power FM»
 Power FM на Top-radio.com.ua
 «Power FM» в Facebook
 Радио «Power FM» в Instagram
 Power FM на RadioUA.com.ua
 Украинский радиопортал

Радиостанции по алфавиту
Радиостанции Украины
Коммерческие радиостанции Украины